Абдулла́ Абдулха́кович Ма́ликов () — участник Великой Отечественной войны, младший сержант, директор плодоовощеводческого совхоза №3 Грозненского района Чечено-Ингушской АССР,  Герой Социалистического Труда.

Биография 
Татарин. В годы Великой Отечественной войны был наводчиком батареи 120-мм миномётов 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии. Воевал на Волховском, Ленинградском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийских и 1-м Украинском фронтах. Имел боевые награды.

После войны стал директором плодоовощеводческого совхоза №3 Грозненского района. 30 апреля 1966 года за успехи в выращивании овощей и винограда Маликову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Жил в Грозном, где и скончался 17 сентября 1981 года. Похоронен на Центральном кладбище Грозного.

Награды 
 Орден Ленина (7 марта 1960);
 Медаль «За оборону Ленинграда» (18 декабря 1944);
 медали.

Ссылки 
 

Младшие сержанты (ВВС СССР)
Миномётчики Великой Отечественной войны
Овощеводы
Виноградари СССР
Похороненные на Центральном кладбище (Грозный)